O Governo Flensburg foi um breve governo provisório que assumiu o controle do que restou do território da Alemanha Nazista no período final da Segunda Guerra Mundial na Europa. Criado nos primeiros dias de maio de 1945, o governo foi formado após as mortes do ditador alemão Adolf Hitler e do ministro Joseph Goebbels durante a Batalha de Berlim. Após o suicídio de Hitler, este deixou como sucessores Goebbels (para Chanceler) e o almirante Karl Dönitz (para presidente). Em 1 de maio, Goebbels cometeu suicídio.

A administração foi chamada de "Governo Flensburgo" pois a central de comando ficava na cidade de Flensburgo, próxima da atual fronteira entre Alemanha e Dinamarca.

No dia 23 de maio, tropas britânicas invadiram o governo e prenderam todos seus membros por ordens de Dwight D. Eisenhower.

Gabinete de Dönitz 
 Grande almirante Karl Dönitz, Presidente da Alemanha
 Lutz Schwerin von Krosigk, Chanceler e Ministro das Finanças
 Heinrich Himmler, Ministro do Interior (demitido em 6 de maio de 1945)
 Alfred Rosenberg, (demitido em 6 de maio de 1945)
 Dr. Wilhelm Stuckart, Ministro da Cultura também sucedeu o cargo de Himmler
 Prof. Dr. Albert Speer, Ministro da Indústria e Produção
 Dr. Herbert Backe, Ministro da Alimentação e Agricultura
 Dr. Franz Seldte, Ministro da Fazenda e comunicação social
 Dr. Julius Dorpmüller, Ministro das Comunicações

Ver também 
Dia da Vitória (9 de maio)
Dia da Vitória na Europa

História da Alemanha